Desa Klegen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klegen (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 110,30), Jawa Tengah, 
 Desa Klegen (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 109,52), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar